Dobler – miedziana moneta o wartości 2 denarów, bita na Majorce od XIV w., do 1750 r.

Przypisy 

Monety